Příjmení Berger nebo Bergr nese více osobností:

 Bergerové z Bergu – lužický šlechtický rod
 Alfred Berger – více osob
 Antonín Berger (1861–1930) – věhlasný pražský cukrář a kavárník
 Augustin Berger (1861–1945) – český tanečník a choreograf
 Ferdinand Berger (1851–1925) – rakouský politik
 Gerhard Berger (* 1959) – rakouský automobilový závodník a organizátor závodů
 Gottlob Berger (1896–1975) – německý nacistický důstojník a politik
 Grete Bergerová (1883–1944) – rakousko-německá divadelní a filmová herečka
 Harald Berger (1972–2006) – rakouský horolezec
 Helmut Berger (* 1944) – rakouský herec
 Herzl Berger (1904–1962) – izraelský politik
 Christiaan Berger (1911–1965) – nizozemský atlet, sprinter
 Ilana Bergerová – izraelská tenistka
 Jan Berger – více různých osobností
 Johann Georg Berger (1739–1810) – severočeský textilní podnikatel a průmyslník
 Johann von Berger (1816–1870) – rakouský právník a politik, předlitavský ministr bez portfeje
 John Berger (1926–2017) – britský spisovatel
 Josef Berger (* 1949) – český vědec a vysokoškolský pedagog
 Józef Berger (1901–1962) – protestantský duchovní a výtvarník
 Karl Berger (* 1935) – německý jazzový vibrafonista a klavírista
 Lars Berger (* 1979) – norský biatlonista
 Margaret Berger (* 1985) – norská zpěvačka
 Mark Berger  (* 1954) – sovětský a kanadský zápasník                   
 Maxmilián Berger (1795–1884) – český a rakouský statkář a politik, poslanec Říšského sněmu
 Maurice-Jean Berger, uměleckým jménem Maurice Béjart (1927–2007) – francouzský choreograf
 Patrik Berger (* 1973) – český fotbalista
 Paul Berger (* kolem 1900) – francouzský portrétní fotograf
 Pavel Bergr – český výtvarník
 Peter Berger (veslař) (* 1949) – německý veslař
 Peter L. Berger (1929–2017) – americký sociolog a protestantský teolog
 Roman Berger (* 1930) – slovenský hudební skladatel
 Rudolf Berger (1874–1915) – německý operní pěvec původem z Brna
 Rudolf Berger (politik) (1870–???) – českoněmecký a rakouský politik
 Štěpán Emanuel Berger, advokát, statkář a sběratel starožitností; syn Maxmiliánův
 Thomas Berger – americký spisovatel
 Tomáš Berger (* 1985) – český fotbalový záložník
 Tora Bergerová (* 1981) – norská biatlonistka
 Václav Alois Berger (1783–1824) – český grafik a mědirytec
 Věroslav Bergr – český malíř, grafik a sochař
 Wiesław Adam Berger (1926–1998) – polský spisovatel, redaktor a publicista.
 Zdeněk Berger (* 1963) – český hokejista
 Zdenka Bergrová (1923–2008) – česká básnířka a překladatelka
 Zuzana Bergrová (* 1984) – česká atletka, běžkyně

Související články 
 Berg

Česká příjmení
Židovská příjmení